Gashoka kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Gashoka (periodiskt vattendrag), Gitega, 
 Gashoka (vattendrag), Cankuzo, 

Robotskapade Burundiförgreningar